Live in London – album The Beach Boys
 Live in London – album Deep Purple
 Live in London – album The Dickies
 Live in London – album George Michaela
 Live in London – album Judas Priest
 Live in London – album Gary'ego Numana
 Live in London – album Marizy
 Live in London – album Sparks
 Live in London – album Steppenwolf
 Live in London – album Testament
 Live in London – album The Strokes
 Live in London – album Willa Younga
 Live in London – album Black Uhuru